Ви́на — старинный индийский щипковый (плекторный) музыкальный инструмент, используемый при исполнении индийской классической музыки. Считается трудным для изучения инструментом и требует многолетней практики.

Инструмент имеет вид лютни, и его форма варьируется в зависимости от конкретной конфигурации. Наиболее распространены следующие разновидности вины:

 Рудра-вина (используется в музыке Хиндустани): громоздкий инструмент с двумя большими резонаторами (тумбы), выполненными из особой разновидности тыквы и соединёнными грифом с прикреплёнными к нему ладами.
 Сарасвати-вина (используется в музыке Карнатаки): имеет корпус-резонатор и дополнительный резонатор из тыквы, прикреплённый к грифу.
 Вичитра-вина (в музыке Хиндустани) или читра-вина (в музыке Карнатаки): безладовая вина с двумя тумбами.

В наиболее распространённой модели 24 лада, 4 главных струны, проходящих через кобылку и 3 дополнительных, которые через кобылку не проходят и используются для ритмического аккомпанемента.

Индийскую богиню Сарасвати, считающуюся покровительницей искусств, часто изображают с виной в руке.

От «ви­ны Са­рас­ва­ти», инструмент унаследовал свой современный об­лик , его изобрел Мут­тус­ва­ми Дик­ши­тар, и  ввёл в прак­ти­ку Ту­лад­жа в 18 веке.

Вина тесно свя­за­на с тан­це­валь­но-те­ат­раль­ны­ми тра­ди­ция­ми, вос­хо­дя­щи­ми к об­ря­до­вой прак­ти­ке, а в му­зы­ке хин­ду­ста­ни этот необычный и сложный инструмент су­ще­ст­ву­ет в рам­ках тра­ди­ции дхру­пад как ак­ком­па­ни­рую­щий. Все  де­та­ли кон­ст­рук­ции, внешний вид ин­ст­ру­мен­та, смыс­л и стиль му­зи­ци­ро­ва­ния на нём име­ют вы­со­кую сте­пень сим­во­ли­зации и ми­фо­ло­ги­за­ции.

См. также 

 Хазрат Инайят Хан
 Индийская классическая музыка

Примечания

Ссылки 
 
 Вина // Риман Г. Музыкальный словарь [Пер. с нем. Б.П. Юргенсона, доп. рус. отд-нием]. — М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2008. — CD-ROM.

Щипковые музыкальные инструменты
Индийские музыкальные инструменты
Хордофоны